Балвский район () — бывший административный район на востоке Латвии в области Латгалия. Граничил с Алуксненским, Гулбенским, Мадонским, Резекненским и Лудзенским районами Латвии, а также с Псковской областью России.

История 
11 ноября 1959 года к Балвскому району была присоединена часть территории упразднённого Абренского района, а 17 апреля 1962 года — часть территории упразднённого Карсавского района.

Население

СМИ 
В советское время в районе с 1950 года издавалась газета «Balvu Taisnība» (Балвская правда).

Ссылки 
 Балвский район
 www.balvi.lv Балвский район
 Балвский район

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии